Сє Шувей і Барбора Стрицова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Чжань Хаоцін і Латіша Чжань.

Елісе Мертенс і Арина Соболенко виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбора Крейчикова і Катерина Сінякова з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2019